Павли́щев (Павли́щева) — русская фамилия. Известные носители:

 Павлищев, Иван Степанович (1886—1919) — комбриг Красной армии.
 Павлищев, Лев Николаевич (1834—1915) — автор воспоминаний о Пушкине, его дяде; сын О. С. Павлищевой и Н. И. Павлищева.
 Павлищев, Николай Иванович (1801—1879) — российский историк, тайный советник.
 Павлищев, Павел Иванович (1795—1863) — российский генерал-лейтенант, брат Н. И. Павлищева.

 Павлищева, Ольга Сергеевна (урождённая Пушкина; 1797—1868) — родная сестра А. С. Пушкина, жена Н. И. Павлищева.

 Берсенев, Иван Николаевич (настоящая фамилия Павлищев; 1889—1951) — советский актёр, театральный режиссёр, педагог, Народный артист СССР.

См. также 
 Павлищево